Wech ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Wech (Künstler), altägyptischer Schmuckhandwerker
 Lenka Wech (* 1976), deutsche Ruderin
 Michael Wech (* 1969), deutscher Regisseur und Filmemacher
 Robert Wech, deutscher Orgelbauer